Cedar ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Cedar (* 1943), US-amerikanisch-israelischer Molekularbiologe und Genetiker
 Jon Cedar (1931–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph Cedar (* 1968), israelischer Drehbuchautor und Filmregisseur 
 Larry Cedar (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler

Cedar ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cedar (Arizona)
 Cedar (Idaho)
 Cedar (Indiana)
 Cedar (Iowa)
 Cedar (Kansas)
 Cedar (Maine)
 Cedar (Massachusetts)
 Cedar (Michigan)
 Cedar (Minnesota)
 Cedar (Oklahoma)
 Cedar (Utah)
 Cedar (Wisconsin), im Iron County

im NRHP gelistete Objekte:
 Cedar Avenue Bridge, in Minneapolis, Minnesota, ID-Nr. 89001845
 Cedar Avenue Complex, in Lancaster, Kalifornien, ID-Nr. 93001017
 Cedar Bayou Archeological District, in Baytown, Texas, ID-Nr. 79002952
 Cedar Bend Plantation, in Natchez, Louisiana, ID-Nr. 88001049
 Cedar Bough Place Historic District, in New Albany, Indiana, ID-Nr. 08000188
 Cedar Breaks Archeological District, in Felt, Oklahoma, ID-Nr. 78002222
 Cedar Brook Park, in Plainfield, New Jersey, ID-Nr. 07000878
 Cedar Canyon Bridge, in Show Low, Arizona, ID-Nr. 88001612
 Cedar County Sheriff's House and Jail, in Tipton, Iowa, ID-Nr. 03000913
 Cedar Covered Bridge, in Winterset, Iowa, ID-Nr. 76000786
 Cedar Crest Addition Historic District, in Normal, Illinois, ID-Nr. 06001022
 Cedar Dell, in Falling Creek, North Carolina, ID-Nr. 71000600
 Cedar Draw School, in Buhl, Idaho, ID-Nr. 91000986
 Cedar Falls Ice House, in Cedar Falls, Iowa, ID-Nr. 77000494
 Cedar Falls Independent Order of Odd Fellows, in Cedar Falls, Iowa, ID-Nr. 97000384
 Cedar Fort School, in Cedar Fort, Utah, ID-Nr. 00000357
 Cedar Glen Apartments, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 94000594
 Cedar Guard Station No. 1019, in Cave Junction, Oregon, ID-Nr. 86000837
 Cedar Haven, in Faunsdale, Alabama, ID-Nr. 93000600
 Cedar Island Lighthouse, in Sag Harbor, New York, ID-Nr. 03000248
 Cedar Islands Archeological District, in Pierre, South Dakota, ID-Nr. 86002739
 Cedar Keys Historic and Archaeological District, in Cedar Key, Florida, ID-Nr. 88001449
 Cedar Lane, in Leggett, North Carolina, ID-Nr. 82003451
 Cedar Lane Farm, in Madison, Georgia, ID-Nr. 71000281
 Cedar Lawn, in Charles Town, West Virginia, ID-Nr. 74002004
 Cedar Lawn Historic District, in Galveston, Texas, ID-Nr. 02001570
 Cedar Mountain School, in Athol, Idaho, ID-Nr. 85002093
 Cedar Point (Elkin), in Elkin, North Carolina, ID-Nr. 03000927
 Cedar Point Farm, in Morgantown, Indiana, ID-Nr. 03000148
 Cedar Point Light, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 84003667
 Cedar Point Mill, in Cedar Point, Kansas, ID-Nr. 06001166
 Cedar River Watershed Cultural Landscape, in North Bend, Washington, ID-Nr. 00001443
 Cedar Snags, in Avery, Idaho, ID-Nr. 84001174
 Cedar Springs Historic District, in Abbeville, South Carolina, ID-Nr. 82003824
 Cedar Springs Place, in Dallas, Texas, ID-Nr. 91001901
 Cedar Street Recreation Center, in New Bern, North Carolina, ID-Nr. 03000802
 Cedar Swamp Archeological District, in Hopkinton, Massachusetts, ID-Nr. 88000587
 Cedar Swamp Covered Bridge, in West Salisbury, Vermont, ID-Nr. 74000386
 Cedar Valley Seminary, in Osage, Iowa, ID-Nr. 77000541
 Cedar-Bank Works, in Chillicothe, Ohio, ID-Nr. 74001614

Siehe auch:
 Big Cedar
 Cedar Bluff
 Cedar Breaks
 Cedar City
 Cedar Cliff
 Cedar Creek
 Cedar County
 Cedar County Courthouse
 Cedar Cove
 Cedar Grove 
 Cedar Lake
 Cedar Lakes
 Cedar Hill
 Cedar Hills
 Cedar Park
 Cedar Point
 Cedar Rapids
 Cedar Ridge
 Cedar River
 Cedar Township
 Cedars
 The Cedars